Said Dghay (14 de janeiro de 1964) é um ex-futebolista profissional marroquino, que atuava como goleiro.

Carreira 
Dghay fez parte do elenco da Seleção Marroquina de Futebol na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas de Marrocos
Goleiros de Marrocos
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol